Gryżyna peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Gryżyna, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Gryżyna, un village dans la voïvodie de Lubusz
 Gryżyna, un village dans la voïvodie de Varmie-Mazurie